

Sigle 
 Lingua Legislativa Italiana – un archivio che raccoglie il patrimonio lessicale della lingua italiana utilizzato in ambito legislativo
 Lista lesbica italiana – mailing list del Centro di documentazione delle donne di Bologna

Codici 
 LLI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lalibela (Etiopia)
 lli – codice ISO 639-3 della lingua teke-laali